Campionatul Mondial de Handbal Masculin 2015 a fost a 24-a ediție a turneului organizat Federația Internațională de Handbal și s-a desfășurat în Qatar, între 15 Ianuarie și 1 februarie 2015. Qatar a primit statutul de țară gazdă la 27 ianuarie 2011.

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți a avut loc la 20 iulie 2014, ora 21:30, la Doha, Qatar.

Distribuție 
Distribuția echipelor în cele 6 urne a fost publicată pe 11 iulie 2014.

 De la acest turneu s-a retras Bahrain și Emiratele Arabe Unite, în locul lor au fost chemate Arabia Saudită respectiv Islanda.
 Australia ar fi trebuit să participe la acest turneu, dar Consiliul IHF a decis să aloce locul rezervat acestui continent altei Federații Naționale, deoarece în prezent, în Oceania nu există o Confederație Continentală recunoscută de Federația Internațională de Handbal.Acest loc a fost ocupat de Germania.

Faza preliminară

Criterii de departajare 
În cazul egalității între două sau mai multe echipe, acestea sunt departajate în funcție de următoarele criterii: 
 numărul de puncte obținute între echipele în cauză
 diferența de goluri în meciurile între echipele în cauză
 numărul de goluri înscrise în meciurile între echipele în cauză
 diferență de gol în toate potrivirile din grupă
 numărul de goluri marcate în toate jocurile din grupă
 locul obținut la tragerea la sorți

Echipele clasate pe primele patru locuri din fiecare grupă se vor califica în faza superioară a competiției.

Grupa A

|}

Grupa B

|}

Grupa C

|}

Grupa D

|}

Fazele eliminatorii

Schema

Clasament

2015 în handbal
Competiții de handbal
Handbal în Qatar